Talinella är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Talinella ingår i familjen Talinaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Nejlikordningen
Talinella